Příjmení Koželuh může nést:

 František Koželuh (1926–1969) – český fotbalista
 Helena Koželuhová (1907–1967) – česká politička
 Jan Koželuh (1904–1973) – československý sportovec, tenista, bratr Karla
 Jan Antonín Koželuh (1738–1814) – český hudební skladatel a varhaník, bratranec Leopolda
 Karel Koželuh (1895–1950) – československý sportovec, tenista, hokejista a fotbalista
 Kateřina Koželuhová – česká klavíristka, dcera Leopolda
 Leopold Koželuh (1747–1818) – český hudební skladatel a pedagog, bratranec Jana Antonína
 Petr Koželuh (* 1936) – český tanečník, choreograf, baletní mistr a pedagog

Podobné příjmení 
 Koželuha

Externí odkazy 
 

Česká příjmení